Velika Jasenovača je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Grubišnog Polja, Bjelovarsko-bilogorska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 76 stanovnika te 35 obiteljskih kućanstava.

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje je imalo 58 stanovnika.

Izvori

Naselja u sastavu Grada Grubišnog Polja